Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1992/1993 – 50. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1993/1994. Tym razem trofeum wywalczył Bayer 04 Leverkusen. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 7 części:
 Runda 1: 18–25 sierpnia 1992
 Runda 2: 11–13 września 1992
 Runda 3: 9–10 października 1992
 Runda 4: 6–7 listopada 1992
 Ćwierćfinał: 1–2 grudnia 1992
 Półfinał: 30–31 marca 1993
 Finał: 12 czerwca 1993 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 18 do 25 sierpnia 1992 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 11 do 13 września 1992 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 9 do 11 października 1992 roku.

|}

Czwarta runda 
Mecze rozegrano 6 i 7 listopada 1992 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 1 i 2 grudnia 1992 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 30 i 31 marca 1993 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Niemczech
1993 w Niemczech
!